Liga Desportiva de Maputo (meist nur Liga Muçulmana, ) ist ein Fußballverein aus der Hauptstadt Mosambiks, Maputo.

Sie zählt zu den reichsten Fußballklubs in ganz Ostafrika.

Geschichte 
Liga Muçulmana de Maputo wurde 1990 gegründet und 2005 erstklassig.

Der erste Erfolg gelang 2004 mit dem Gewinn der Stadtmeisterschaft von Maputo, womit sich die Hauptstädter für die 2. Liga qualifizierten.

Nachdem man in der ersten Saison noch knapp im Aufstiegsrennen scheiterte, machte man es 2006 besser und stieg erstmals in der Vereinsgeschichte in die höchste mosambikanische Liga Moçambola auf.

Die größten Erfolge feierte man 2010, 2011 und 2013, als man jeweils die Moçambola gewinnen konnte.

Platzierungen 
Platzierungen seit 2004:

Quellen 
 Weltfußball Enzyklopädie. Band 2. Amerika, Afrika, Ozeanien, Die Werkstatt, Göttingen 2009. ISBN 978-3-89533-640-9
 Mozambique - List of Champions bei rsssf.com, gesichtet 19. Juni 2010

Einzelnachweise 

 
Muculmana
Organisation (Maputo)
Gegründet 2005